Phelut est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexis Phelut (1998-), athlète français ;
  (2000-), joueur de volley-ball français.
 Georges Phelut (1935-1981), officier de l'armée de l'air et un pilote de chasse français.

Patronyme français